Team DSM má více významů:
 Team DSM (mužský tým) – mužský profesionální cyklistický tým
 Team DSM (ženský tým) – ženský profesionální cyklistický tým